Фабрисио Рауль Хесус Оберто (; 21 марта 1975 Лас-Варильяс, Кордова, Аргентина) — аргентинский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрфорварда.

Карьера

Аргентина и Европа 
Фабрисио Оберто начал свою баскетбольную карьеру в одном из самых сильных клубов Аргентины «Атенасе». В 1998 году он получил титул MVP Аргентинской баскетбольной лиги, а затем уехал в греческий «Олимпиакос». Через год Оберто подписал контракт с испанской «ТАУ Керамикой». Через два сезона он уехал играть за «Валенсию».

НБА 
В 2005 году, разорвав контракт с «Валенсией», Оберто подписал трёхлетний контракт на 7,5 миллионов долларов с клубом НБА «Сан-Антонио Спёрс». За эту команду выступал соотечественник Оберто Ману Жинобили. Оберто выбрал номер 7, под которым он выступал в сборной Аргентины. Фабрисио стал самым возрастным новичком «Спёрс» за всю историю клуба (он дебютировал за «Спёрс» в 31 год).

В своём дебютном сезоне Оберто не стал ключевым игроком команды, играя в среднем меньше 9 минут за игру. Во втором сезоне в НБА Оберто начал играть всё большую роль в команде: часто выходил в стартовом составе, сделал свой первый в НБА дабл-дабл. В этом сезоне он стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

11 августа 2009 года Оберто перешёл в «Вашингтон Уизардс». Летом 2010 года стал свободным агентом. Им интересовались европейские команды: «Эфес Пилсен» и «Реал Мадрид». Однако Оберто решил продолжить карьеру в НБА. В сезоне 2010/2011 он будет выступать за «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Сборная Аргентины 
За сборную Аргентины Оберто играет с 1995 года. За сборную он сыграл более 70 матчей и выиграл несколько титулов, в том числе Олимпийские игры 2004.

Титулы 
 1995 — Второе место на чемпионате Америки (Аргентина)
 1998 — чемпион Аргентины
 2001 — чемпион Америки (Аргентина)
 2002 — Copa del Rey (ТАУ Керамика)
 2002 — чемпион Испании (ТАУ Керамика)
 2002 — Второе место на чемпионате мира (Аргентина)
 2003 — Кубок УЛЕБ (Валенсия)
 2003 — Второе место на чемпионате Америки (Аргентина)
 2004 — Олимпийский чемпион
 2007 — чемпион НБА
 2008 — Бронзовая медаль на Олимпийских играх

Личная жизнь 
У Фабрисио и его жены Лорены есть дочь Хулия, которая родилась в 2005 году. Он любит играть на гитаре и является поклонником рок-музыки, его любимые группы — Pearl Jam, Nirvana, Foo Fighters, U2 и Metallica.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Euroleague.net Profile
 Basket Stats
 Baskonia
 with Argentina
 Interview

Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года